Molekulska formula -{C2H3N3}- se može odnositi na:

 Triazol
 1,2,3-Triazol
 1,2,4-Triazol